Koppes ist der Familienname folgender Personen:

 Clayton R. Koppes (* 1945), amerikanischer Historiker
 Dirk Koppes (* 1963), niederländischer Journalist
 Johannes Joseph Koppes (1843–1918), luxemburgischer Bischof von 1883 bis 1918
 Peter Koppes (* 1955), australischer Gitarrist und Songwriter